Pojam kasacija može značiti:

Kasacija - višeznačni pojam u pravosuđu
Kasacija (glazbeno djelo) - skladba srodna divertimentu i serenadi